Камчхон () — топоним в районе Согу города-метрополии Пусан.

 Камчхонман — залив в районе Согу города-метрополии Пусан.
 Камчхон-дон — квартал в районе Согу города-метрополии Пусан.
 Культурная деревня Камчхон — достопримечательность в районе Согу города-метрополии Пусана.